Båtnäbb är ett trivialnamn som tilldelats ett antal obesläktade fågelarter:

 Båtnäbb eller båtnäbbshäger (Cochlearius cochlearius), en sydamerikansk häger
 Båtnäbbar (Machaerirhynchus), släkte inom familjen monarker med de två arterna
 Gulbröstad båtnäbb (Machaerirhynchus flaviventer)
 Svartbröstad båtnäbb (Machaerirhynchus nigripectus)

Se även
 Båtnäbbad myrtörnskata (Clytoctantes alixii)
 Båtnäbbstyrann (Megarynchus pitangua)
 Båtnäbbad todityrann (Hemitriccus josephinae)